Malon kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Maloh (ort), Centrala Visayas, Province of Negros Oriental,

Spanien 

 Malón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Malón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar